1 gmina w Niemczech:
 Bredenbek – gmina w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn, w powiecie Rendsburg-Eckernförde

2 rzeki w Niemczech:
 Bredenbek – dopływ Alster
 Bredenbek – dopływ Bünzau

Zobacz też: Bredenbeck